Николай Николаевич Тростинский (1919—1944) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Николай Тростинский родился 14 мая 1919 года в Петрограде в семье инженера-строителя Н. Д. Тростинского. 

В 1929 года семья переехала в Москву, здесь он окончил среднюю школу № 8.

окончил там среднюю школу.

В 1939 году Тростинский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Окончил Хабаровское пехотное училище, во время прохождения обучения был назначен старшиной курсантской роты.

После начала Великой Отечественной войны несколько раз направлял рапорты с просьбой о переводе на фронт. В августе 1941 года стал лейтенантом и был зачислен в 344-ю стрелковую дивизию (в то время проходившую формирование в Куйбышеве).

С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы.

В феврале 1942 года вступил в коммунистическую партию.

С 1943 года - командир 1152 стрелкового полка.

Отличился в ходе форсирования Десны. Полк под командованием Тростинского вышел на восточный берег реки в районе Тридцатидворок и переправился на западный берег на подручных средствах, после чего отразил немецкую контратаку и вышел во фланг занимавшим оборону по западному берегу реки силам 260-й пехотной дивизии вермахта. В результате, немецкая оборона была прорвана, полк освободил 16 населенных пунктов. За форсирование Десны и выход к реке Остер майор Тростинский был награждён орденом Суворова III степени.

В дальнейшем, под командованием Н. Н. Тростинского полк форсировал реки Остер, Сож и Проню.

К июню 1944 года подполковник Николай Тростинский командовал 1152-м стрелковым полком 344-й стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР. 

27 июня 1944 года полк Тростинского прорвал немецкую оборону в районе хутора Романовка и, пройдя за полтора дня около шестидесяти километров на запад, вышел к Днепру и освободил посёлок городского типа Копысь (в районе которого были сосредоточены остатки 25-й моторизованной, 78-й штурмовой и 337-й пехотной дивизий вермахта). Всего за три часа полк успешно переправился через Днепр, захватил и расширил плацдарм на его западном берегу, что позволило беспрепятственно переправиться всей дивизии.

16 августа 1944 года Тростинский погиб в бою под Вилкавишкисом.

Похоронен в городе Мариямполе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» подполковник Николай Тростинский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 орден Ленина
 орден Суворова III степени
 орден Красной Звезды (апрель 1943)
 ряд медалей

Память 
 Навечно зачислен в списки личного состава воинской части
 Мемориальная доска в Москве, на здании школы, в которой он учился
 Именем Тростинского названы улицы в Орше и Копысе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мариямполе